Дроази може да се односи на:

 Дроази (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Дроази (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер